Dead Can Dance (1981–1998) – album kompilacyjny zespołu Dead Can Dance, wydany jako box set (3CD+DVD) 6 listopada 2001 roku Stanach Zjednoczonych nakładem wytwórni 4AD i Rhino Records oraz 19 listopada w Wielkiej Brytanii nakładem 4AD.

Album 
4-płytowy box set Dead Can Dance 1981–1998 dokumentuje 17-letnią współpracę zespołu z wytwórnią 4AD. Na trzech płytach audio znalazły się kluczowe nagrania z 7 albumów studyjnych i EP-ki Garden of the Arcane Delights a także szereg wcześniej niewydanych występów. Wśród nich znajduje się kompletna sesja Johna Peela, zarejestrowana 19 listopada 1983 roku i nadana przez niego dziewięć dni później. Dwa z występów: „Labour of Love” i „Orion” – to wcześniej nie wydane utwory. Inne rzadkie nagrania radiowe to „Sloth” i „The Wind That Shakes the Barley” pochodzące z występu Perry’ego i Gerrard 10 sierpnia 1993 roku w programie KCRW Morning Becomes Eclectic. Trzy płyty audio uzupełniła dwuwarstwowa płyta DVD z 70-minutowym filmem dokumentalnym Marka Magdisona Toward the Within oraz promocyjne teledyski do utworów: „The Carnival Is Over”, „The Host of the Seraphim”, „Yulunga (Spirit Dance)”, „Frontier” i „The Protagonist”.

Lista utworów 
Zestaw utworów:

Disc 1:

Disc 2:

Disc 3:

DVD:

Toward the Within with additional videos

Odbiór

Opinie krytyków 
Według Lindsay Planer z AllMusic takie utwory jak: „The Song of the Seraphim”, „The Carnival Is Over”, „Sanvean”, „American Dreaming” i „The Ubiquitous Mr. Lovegrove” są świadectwem stylistyki zespołu, kumulującej w sobie wpływy od europejskiego folku poprzez muzykę średniowiecza i renesansu do współczesnego worldbeatu. „Zarówno dla zwykłego entuzjasty, nie chcącego inwestować w każdy album, jak i dla kolekcjonera dążącego do zdobycia całego zbioru płyt, dźwiękowy i wizualny przeglad zawarty na tym kompendium daleko wykracza poza A Passage in Time – jedyną dotychczasową kompilację zawierającą odkrywcze dokonania tego tragicznie niedocenionego zespołu” – ocenia recenzentka.

Przypisy 

Albumy Dead Can Dance
Albumy muzyczne wydane w roku 2001
Albumy 4AD
Albumy Rhino Records